Naco (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Naco (Sonora), een plaats in de Mexicaanse staat Sonora
 Naco (pejoratief), een pejoratieve term in Mexico om mensen van een bepaalde sociale groep te omschrijven
 Nederlandsche Auto Car Onderneming (NACO), een voormalig openbaarvervoerbedrijf te Alkmaar